Вирга:
 Вирга — атмосферные осадки;
 Вирга — река в Латвии;
 Вирга — село в Пензенской области;
 Вирга — урочище в Ленинградской области.